Vébr je české příjmení pocházející z němčiny. Mezi jeho nositele patří:
 Karel Vébr (* 1942) – československý politik (ČSS), poslanec SL FS
 Ludvík Vébr (* 1960) – bývalý český veslař, docent na fakultě stavební ČVUT
 Jana Vébrová (* 1985) – česká herečka

Související články 
 Veber
 Weber